Выборы в Совет депутатов города Северодвинска VI созыва прошли в единый день голосования 10 сентября 2017 года.

В отличие от прошлых выборов, где половина (13 депутатов) была избрана по мажоритарной, а другая половина (тоже 13 депутатов) — по пропорциональной системам голосования, на выборах 2017 года по мажоритарной системе были избраны все 25 депутатов Совета депутатов, по одному от каждого из 25 округов города, а общее число депутатов в Совете депутатов стало меньше на 1.

Предвыборный период и выборы 
23 мая 2017 года в Драмтеатре прошли праймериз «Единой России», а 12 августа начался агитационный период по всей области.

В каждом округе был выдвинут кандидат от «Единой России», при этом в трёх округах кандидаты от «Единой России» были единственными, за кого можно было проголосовать, а альтернативным вариантом голосования была лишь строка «Против». В 20 округах были выдвинуты кандидаты от ЛДПР, в 12 округах — от КПРФ, в 9 округах — от «Справедливой России». В 5-м округе был выдвинут единственный кандидат от «Родины», а в 19-м — от «Яблока».

В ходе выборов, по сообщению ИА «Беломорканал», кандидатка в депутаты подвозила людей к избирательному участку в школе № 9. Выбранный тремя днями ранее глава города Игорь Скубенко проголосовал в школе № 13, в которой протекающая крыша была замаскирована под клумбу.

Выборы охранялись полицией, присутствие которой на избирательных участках исчислялось до 1,5 тысяч по всему региону. Уже к 2 часам дня в Северодвинске было несколько задержаний из-за агитационной части (агитационный период закончился 8 сентября).

Результаты 
Явка избирателей составила всего 11,53 %.

По итогам выборов, получив 20 мест из 25, «Единая Россия» увеличила своё присутствие в городском парламенте на 2 места. По 2 места получили ЛДПР и «Справедливая Россия», ещё одно — КПРФ. Партия «Родина», в отличие от предыдущих выборов, не смогла получить ни одного места.

На организацию выборного процесса было потрачено от 15 до 17 млн рублей.

В 2019 году из-за сложения полномочий депутатом Владимиром Сухаревым в 1-м округе (на острове Ягры) прошли дополнительные выборы, на которых участвовал активист Шиеса и член незарегистрированной партии "Другая Россия" Валерий Шептухин, а победил кандидат от партии ЛДПР Сергей Попов.

Примечания 

Выборы депутатов городских дум в Российской Федерации
Единый день голосования 10 сентября 2017 года
Муниципальные выборы в Архангельской области
Северодвинск